Amerikai Egyesült Államok
 Halcyon (Kalifornia)
 Halcyon (Missouri)
 Halcyon (Nyugat-Virginia)
egyéb
 Halcyon (madárnem)